MAN SM152 (SM182) — полунизкопольный городской автобус среднего класса, выпускаемый компанией MAN с 1989 по 1992 год. Вытеснен с конвейера моделью MAN NM152.

История 
Первый прототип автобуса MAN SM152 был представлен в 1987 году. Серийно автобус производился с 1989 года.

В связи с появлением автобуса MAN NM152 в 1990 году, производство MAN SM152 было мелкосерийным.

Производство завершилось в 1992 году.

Технические характеристики 

 Длина: 8700 мм.
 Ширина: 2400 мм.
 Высота: 2945 мм.
 Колёсная база: 4200 мм.
 Мощность: 150 л. с. (SM152); 180 л. с. (SM182).

SM152
VöV-Standard-Bus